Mihai Șurubaru (n. 21 iunie 1949, Ploiești) este un regizor român și scenarist de film de animație, scriitor și publicist. A absolvit Liceul de Arte Plastice din Ploiești, unde i-a avut ca profesori pe Mirel Zamfirescu, Rugină Sergiu. Mihai Șurubaru este licențiat în Drept și a urmat studii post-universitare de mediator la București.

Activitatea profesională 
În perioada 1970-1971, a fost pictor de biserici, apoi proiectant utilaj chimic la Combinatul Petrochimic Brazi (1971-1977). În 1977, în urma unui concurs de artiști plastici pentru filmul de animație, organizat de Animafilm, urmează cursuri de animație și ulterior este angajat ca realizator de filme de animație. Colaborează cu regizori de marcă precum Ion Popescu-Gopo, Adrian Petringenaru, Nell Cobar și Ion Truică. Semnează regia, scenariul și grafica la propriile filme: „Navigatorul solitar”, „Stejarul din Borzești”, „Detectivul Kyx” și „Week‑End”. 

În 1990, lucrează la grafica ziarului Dimineața. În 1992, fondează societatea mixtă Româno-Hispano-Braziliană, Anima – Dream SA, unde semnează, ca Art Director, concepția regizorală a serialului spaniol „Pelezinho”. În 1998, fondează săptămânalul de umor bahic „Mache” (Mențiune la Festivalul Constantin Tănase – locul 3 după „Cațavencu” și „Moftul Român”). Publică numeroase eseuri în presă despre cinematografie, istorie și politică. În perioada 2005-2006, lucrează în calitate de Consilier Artistic la „Revista Română de Statistică”. Ocupa funcția de manager la editura Kronos (1996-2000), Anima Art (2000-2006), respectiv Clasic Studio (2006-prezent).

În 2006, fondează Clasic Studio SRL, în dubla calitate de manager și producător. În 2009, obține sprijin financiar din partea CNC pentru filmul de animație „O zi din viața lui Ionescu” . În perioada 2006-2014, este Secretarul Asociației Filmului de Animație din cadrul UCIN. Din 2010 până în prezent, este vicepreședintele Congresului Spiritualității Românești. 

În perioada 2012-2016, este Senior Editor la „Cronica Fundațiilor”. Din 2017 până în 2019, scrie monografii și eseuri în revista „Independența Română prin Cultură”. Tot în 2017, devine membru al Federației Internaționale a Jurnaliștilor (IFJ). În perioada 2019-2021, scrie trilogia de nuvele umoristico-fantastice Strigoniene . 

Deși licențiat în Drept, cariera sa artistică - pictor de biserici, realizator de filme, regizor și manager - a făcut să fie distins cu numeroase diplome și medalii. Face parte din clubul "Blazonul Rezerviștilor" (ofițer), din Ordinul Cavalerilor de Malta (cavaler) și din Ordinul Cavalerilor Templieri (demnitar)

Opera scrisă 
 
 „Atlas istoric: de la Dacia și Imperiul Roman la România” (grafica și documentarea). București: Editura Heliopolis, 2006;
 „Filmul de animație Artă și Magie. Dicționarul realizatorilor filmului de animație românesc”. București: Editura Clasic Studio, 2014; 
 „Arcanele Strigoniei”. București: Editura Ideea Europeană, 2019; 
 „Strigonia Virală”. București: Editura Ideea Europeană, 2020;
 „Strigonia Proxima”. București: Editura Ideea Europeană, 2021;

Filmografie (regizor și scenarist) 
 
 „Navigatorul solitar” - episodul 6 din serialul "Misiunea spațială Delta" (1982) 
 „Stejarul din Borzești” (1985) - Premiul ALNOP
 „Week‑End” (1990) - Premiul UCIN, finalist la Festivalul Internațional DELVIO 2000, nominalizat la Marele Premiu la Festivalul Internațional SEUL 99 
 „Detectivul Kyx” (1991)
 „Pelezinho” (1992) – serial (12 episoade)
 „O zi din viața lui Ionescu” (2009) - Premiul UCIN pentru cel mai bun film de animație  Video

Citate 
„Volumul [Filmul de animație Artă și Magie. Dicționarul realizatorilor filmului de animație românesc] este un remarcabil instrument documentaristic, de profundă și laborioasă complexitate, care desenează, în spatele numeroaselor titluri – nume de creatori, istoria unui gen. Istorie deloc lipsită de complexe, deși abia deceniul trei al secolului trecut se năștea a opta artă pe meleagurile romanești, datorită operelor de pionierat ale lui Aurel Petrescu și Marin Iorda. În fapt, chiar anterioară filmului de ficțiune, animația a cunoscut în România și vremuri de notabilă recunoaștere, odată cu organizarea Festivalului International de Animație de la Mamaia, odată cu activitatea celebrului cineast recunoscut în lumea întreagă Ion Popescu Gopo” (Criticul de film Călin Stănculescu).

„Nu toți au curajul de a porni într-o asemenea aventură și nici tenacitatea pe care a avut-o Mihai Șurubaru (Mișu, cum îi spunem noi) de a-și impune și realiza scenariul, într-o competiție din care nu totdeauna cei mai buni și căștiga. Experiența sa în lumea filmului de animație era deja o garanție. iar faptul că, după mai multe încercări, a reușit să-și vadă visul îndeplinit este numai meritul său. (Regizorul Victor Antonescu, despre filmul de animație „O zi din viața lui Ionescu”)

Video 
 - Mihai Surubaru si Ion Truica vorbesc despre filmul romanesc de animatie la TVR Cultural - 2010
 [Youtube - Interviu Agro Tv - 2018] 
 [Youtube - Animest 2009]

Bibliografie 
 Ritualul comic, de Dinu-Ioan Nicula 
 Strigonia virală sau calitățile intertextualității distopice – Strigonia virală – Mihai Șurubaru, de Streche Florentin, în: Regal Literar, 5 ianuarie 2021.
 Interviu cu regizorul și scriitorul Mihai Șurubaru, despre trilogia Strigoniană – „… o operă care nu se termină aici”, de Streche Florentin, în: Regal Literar, 3 noiembrie 2021.

Note 

Nașteri în 1949
Editori români
Regizori de film români
Desenatori români
Ploieșteni